Samir, prénom masculin
 La Samir, entreprise marocaine spécialisée dans le raffinage des produits pétroliers

Pseudonyme 
 Samir (1955-), cinéaste suisse ;
 Samir (1981-), Samir Lima de Araújo, footballeur brésilien ;
 Samir (1994-), Samir Caetano de Souza Santos, footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Sammir